Около света за 80 дни е английска телевизионна продукция, за пътешествие около света, на телевизия ББС. Програмата е инспирирана от едноименния роман на Жул Верн, където главният герой Филиъс Фог, след облог, приема предизвикателството да обиколи света за 80 дни или по-малко. Водещ на телевизионните серии е актьорът Майкъл Палин, известен от участията си в Монти Пайтън и някои игрални филми. Поставената му цел е да следва възможно най-близко пътя на героя от романа, с едно условие - да използва само превозни средства, съществували по времето на излизането на романа. Поради забрана от властите на комунистическите държави, той не успява да ги прекоси с Ориент Експрес, и се налага да промени маршрута си от Австрия към Италия, вместо към Истанбул. В първите седмици от пътешествието си, Майкъл Палин значително изостава от Филиъс Фог в придвижването си, дължащо се на 3-членния му екип.
 
Цялото пътуване продължава от 25 септември до 12 декември, 1988 година. Майкъл Палин прекосява следните държави: Великобритания, Франция, Швейцария, Лихтенщайн, Австрия, Италия, Гърция, Египет, Саудитска Арабия, Катар, Обединени Арабски Емирства, Индия, Сингапур, Китай, Япония и САЩ.

Предаването е голям успех както в собствената си страна, така и по света.

През 2014 г. на българския пазар излиза и книгата „Около света за 80 дни“, която описва преживяванията на Майкъл Палин.

Външни препратки 
Сайт за пътуванията на Майкъл Палин

Палин, Майкъл. Около света за 80 дни. София: Вакон, 2014. 304 с.

Телевизионни предавания във Великобритания
Предавания на Би Би Си